Stadionul Tineretului steht für:

Stadionul Tineretului (Brașov), Fußballstadion in Brașov, Rumänien
Stadionul Tineretului (Urziceni), Fußballstadion in Urziceni, Rumänien